Smíšená čtyřhra French Open 2022 probíhala na přelomu května a června 2022. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do smíšené soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo třicet dva dvojic, jímž se turnaj poprvé od předcovidového ročníku 2019 vrátil k tradičnímu počtu. Třetí, rozhodující sada měla formát supertiebreaku do 10 bodů. V gamech se nehrály výhody, ale po shodě následoval přímý bod uzavírající hru. Finále proběhlo na čtvrtek 2. června jako první závěrečný zápas ze všech soutěží.

Obhájcem titulu byl americko-britský pár Desirae Krawczyková a Joe Salisbury, jehož členové nestartovali společně. Salisbury do soutěže nezasáhl. Spoluhráčem Krawczykové se stal další Brit Neal Skupski. Ve čtvrtfinále však podlehli norsko-belgické dvojici Ulrikke Eikerová a Joran Vliegen. 

Vítězem se stala japonsko-nizozemská dvojice a druzí nasazení Ena Šibaharaová a Wesley Koolhof, která ve finále zdolala norsko-belgické duo Ulrikke Eikeriovou s Jorana Vliegena po dvousetovém průběhu 7–6(7–5) a 6–2. Oba šampioni získali první grandslamovou trofej nejen v mixu, ale celkově z jakýchkoliv soutěží. 25letá Šibaharaová vyhrála pařížskou smíšenou soutěž jako první japonský tenista od Riky Hirakiové v roce 1997.

Ulrikke Eikeriová se stala vůbec první norskou tenistkou bez ohledu na pohlaví, která dokázala v otevřené éře na turnajích grandslamu postoupit do finále. Navázala tak na jedinou norskou finalistku a šampionku grandslamu Mollu Bjurstedtovou z první třetiny 20. století.

Nasazené páry

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference 

Smíšená čtyřhra